Fayna Vergara (4 de marzo de 1985, San Baudilio de Llobregat, Barcelona) es una actriz pornográfica y estríper española.

Biografía 

Graduada en sexología, Fayna Vergara ha trabajado en oficinas, como camarera en discotecas y como dependienta en Zara.

Además de ser actriz porno, ha presentado y actuado en el programa erótico No sólo sexo. Se hizo eco en la prensa nacional del caso de los falsos cástines pornográficos que había tenido en España. 

Como curiosidad, ha reconocido en varias ocasiones ser ninfómana y que le encantaría volver a operarse el pecho para tener un mayor tamaño.

Referencias

Enlaces externos 
 

Actrices pornográficas de España
Nacidos en San Baudilio de Llobregat